Malm se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 August Wilhelm Malm
 Tobias Malm